Финальный турнир XVIII женского молодёжного чемпионата мира по волейболу проходил с 11 по 19 сентября 2015 года в четырёх городах Пуэрто-Рико с участием 16 команд, составленных из игроков не старше 1996 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная Доминиканской Республики.

Квалификация 

Жеребьёвка финального турнира состоялась 1 июля 2015 года в Каролине.

Арены 

 Кагуас — Coliseo Héctor Solá Bezares (вмещает 7500 зрителей)
 Гурабо — Coliseo Fernando Hernández (3500)
 Хункос — Coliseo Rafael G. Amalbert (3500)
 Маунабо — Coliseo Municipal Maunabo (2500)

Система проведения 
На первом этапе 16 команд, разделённые на 4 группы сыграли в один круг. Сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах, на втором этапе образовали квартеты E и F, а восемь остальных сборных отправились в группы G и H.

По итогам матчей второго этапа по две лучших команды из групп E и F получили право продолжить борьбу за медали по системе плей-офф, а команды, финишировавшие на третьем и четвёртом местах, стали участниками утешительного турнира за 5—8-е места. Первые и вторые команды групп G и H провели матчи за 9—12-е места, третьи и четвёртые разыграли места с 13-го по 16-е.

Первый групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

За 13—16-е места

За 9—12-е места

За 5—8-е места

За 1—4-е места

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признана Браелин Мартинес.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди женских молодёжных команд
2015 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Пуэрто-Рико
2015 год в Пуэрто-Рико
Сентябрь 2015 года